Son Dalmau és una possessió del terme municipal de Petra, situada a uns dos quilòmetres a l'est de la vila en direcció Manacor. Confronta amb les possessions de Son Xigala, el Vinyet, S'Elia, Son Nero i la Coma. Originàriament tenia una extensió aproximada de 133 quarterades, les quals s'han anat dividint en nombrosos bocins entre els descendents de la família originària del predi.

El nucli central amb la finca de major cabuda i les cases de possessió pertanyen als descendents de Joan Vicens Soler de malnom "Coto", si bé la propietat havia estat associat en els darrers dos segles a la família Soler, de malnom "Moreió". Històricament sembla ser, i així està documentat, que Son Dalmau era, pel que feia a la jurisdicció civil, depenent del feu d'Ariany, ben igual que altres possessions con S'Herbei, Sa Canova o Termenor. I a aquesta cavalleria amb seu a Ariany devien els propietaris d'aquestes possessions els censos i alous. Per dues cites corresponents a 1676 i 1694 també sabem que la possessió de Son Dalmau aleshores era propietat de Guillem Salom. Segons Ramon Rosselló: Partides que són alou dels hereus de Francesc Cotoner: «possessió Son Dalmau de Guillem Salom estimada en 1.400 lliures. Possessió de Son Cuixa d'Antoni Doms donzell, 3.675 lliures, Més altres trossos.»

El 1991 va haver-hi un projecte municipal de crear-hi un polígon industrial per tal d'acollir-hi una fàbrica japonesa de bombetes halògenes. El Govern Balear va comprar els terrers però la fàbrica mai no va construir-se. Hauria sigut un operació propagandística, tret a la vetlla de les eleccions municipals, amb fum d'especulació immobiliària. No van trobar-se altres inversors i el 2010 el projecte va ser abandonat.

Genealogia de la familia Soler (línia de primogènia)

Referències 

Possessions de Mallorca
Petra